Transiente è un termine del linguaggio tecnico scientifico (dall'inglese transient, derivato dal latino transiens, transitorio) con cui si indicano grandezze fisiche, fenomeni fisici, sollecitazioni, ecc., con caratteristiche di forte variabilità temporale. A seconda dell'ambito, può aversi:

 Transiente, in acustica
 Transiente, in elettronica ed elettrotecnica
 Stato transiente, in chimica e biologia (a volte usato in alternativa a stato transitorio)
 
Astronomia
 Evento astronomico transitorio (transiente)
 
 Fenomeno lunare transiente
 Pianeta transiente
Altro
 In generale: transitorio

Altri progetti